François Lacharme (1817-1887), rosiériste français.
 Roger Lacharme (1905-1996), dirigeant français d'industrie.